Das Konzil von Iași fand zwischen dem 15. September und dem 27. Oktober 1642 statt. Doktrinär ist es das wichtigste für die orthodoxe Konfession. Es wurde vom Ökumenischen Patriarchen Parthenios I. mit der Logistik des regierenden moldauischen Fürsten Vasile Lupu einberufen.

Das Konzil von Iași hat sogar eine geopolitische Dimension, sowohl für die orthodoxe Kirche insgesamt als auch für ihre Beziehungen zum Papsttum, zum Luthertum und vor allem zum Calvinismus als christliche Konfessionen. Offiziell war es das Ziel des Konzils, einigen katholischen und protestantischen „Lehrfehlern“ entgegenzutreten, die einen Durchbruch in der christlich-orthodoxen Theologie hätten bewirken können, sowie eine umfassende pan-orthodoxe Stellungnahme zu Inhalt und Wesen des Glaubens abzugeben, die es mit dem Glaubensbekenntnis macht.

Der Rat verurteilte den Calvismus und insbesondere die Aktionen von Kyrillos Loukaris zur Unterstützung der Aktivitäten Petro Mohylas gegenüber den Unierten in Neurussland und Siebenbürgen mit der Gründung eines höheren orthodoxen Seminars, das zur Kiewer Theologischen Akademie heranwuchs.

Ein weiteres, 1672 in der Grabeskirche von Jerusalem abgehaltenes Konzil bestätigte die Beschlüsse des Konzils von Iasi.

Einzelnachweise 

Religion (Iași)
Geschichte der Orthodoxie
Ökumenisches Konzil